Rozoy ist Namensbestandteil mehrerer französischer Gemeinden:

Rozoy-Bellevalle im Département Aisne
Rozoy-sur-Serre im Département Aisne
Rozoy-le-Vieil im Département Loiret

Siehe auch:
Rosoy